Desa Sukarame kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukarame (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 108,13), Jawa Barat, 
 Desa Sukarame (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 107,12), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar